Artafernes puede referirse a:

 Artafernes, hermano de Darío I y sátrapa de Lidia.
 Artafernes, hijo de Artafernes (el sátrapa) y comandante de la fuerza expedicionaria persa que fue derrotada por los atenienses en la batalla de Maratón.